Takashi Sasaki, catcheur japonais ;
 Takashi Sasaki, cyclisme japonais ;
 Takashi Sasaki, batteur japonais, membre du groupe .